Mireya Kríspin nació en Caracas, Venezuela en 1940. Es una poeta, actriz y escritora narrativa.  Fue Coordinadora de Cultura de la Universidad de Los Andes hasta 2002.

Publicaciones
Recóndita clave originaria (Caracas, 1981)
Fin o principio (Caracas, 1981)
Junto a tu piel (Mérida, 1984)
Las fieras no ser rinden (ULA, 1993)
Del origen recóndito (Mérida, 1995)
Almendra Voluptuosa (Mérida, 1996)
Antología Poética Mireya Kríspin 1981-2004 (ULA, 2005)
Intersticios de bares (Narrativa, Mérida, 2000).

Referencias 

Poetas de Venezuela del siglo XX
Poetas de Venezuela del siglo XXI
Poetisas de Venezuela
Escritoras de Venezuela